Сен-Марс'я́ль-де-Жиме́ль, Сен-Марс'яль-де-Жімель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Ліможа, 9 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 232 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 505,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марс'яль-де-Жимель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс'яль-де-Жимель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез